Tratto – in linguistica, caratteristica fonica (distintiva o ridondante) che concorre a definire il modo in cui un fono è prodotto e si propaga nell'aria
 Tratto – nella liturgia cattolica, canto interlezionale della messa
 Tratto ottico – in fisiologia, parte del nervo ottico
 Tratto di corda – pena corporale
 Tratto Pen (la Tratto) –  penna con punta sintetica 
 Tratto (liturgia) – nella liturgia
 Tratto – in psicologia, caratteristica stabile della personalità

Altri progetti